Desa Tanahbaru kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tanahbaru (administrativ by i Indonesien, lat -6,57, long 106,82), Jawa Barat, 
 Desa Tanahbaru (administrativ by i Indonesien, lat -6,02, long 107,12), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar